Jan Willem IJzerman (1851-1932), Nederlands ingenieur en politicus
 Jo Schreve-IJzerman (1867-1933), Nederlands beeldhouwer
 Arie IJzerman (1879-1956), Nederlands ambtenaar en politicus
 Jo IJzerman (1893-1952), Brits zangeres van Nederlandse komaf bekend onder de naam Joy McArden 
 Hermien IJzerman-van Bemmelen (1902-1985), Nederlands illustratrice en kleuter-euritmiste
 René IJzerman (1955), Nederlands voetballer
 Tom IJzerman (1987), Nederlands voetballer en zoon van René IJzerman (1955)